Mushtaq Ahmad (1932) (1932-2011), Pakistaans hockeyer
 Mushtaq Ahmad (1956) (1956), Pakistaans hockeyer